Iron Man 2 – film del 2010 diretto da Jon Favreau
 Iron Man 2 – colonna sonora dell'omonimo film
 Iron Man 2 – videogioco del 2010 tratto dall'omonimo film